Лощи́лов — фамилия. Известные носители:

 Лощилов, Владимир Иванович (1932—1999) — советский легкоатлет.